Pilling est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), homme politique australien de Tasmanie
 (né en 1944), auteur et poète anglais
, monteur de film et à la télévision britannique
 (1855-1891), joueur anglais de cricket
 (1943-2008), amiral américain
 (1906-1982), athlète olympique canadien 
 (1943-2012), joueur anglais de cricket
 (1846-1895), sténographe et auteur américain
 (1855-1926), vicaire et homme d'église anglais
 (né en 1945), fonctionnaire et administrateur britannique
 (né en 1938), joueuse anglaise de cricket

Toponyme

, village du Lancashire

Voir aussi

Homonymie de patronyme